Корреспонде́нт (от  — отвечать, осведомлять):

 Корреспондент — организация, откуда (от которого) поступил или куда (кому) направлен документ; один из участников переписки: адресант, адресат, , .
 Корреспондент — служащий торгово-промышленного предприятия, ведущий его коммерческую переписку; поверенный, исполняющий чьи-либо поручения; иногородние фирмы и лица, состоящие в постоянных деловых отношениях с банком по взаимному исполнению поручений.
 Корреспондент — лицо, доставляющее в СМИ (газету, телеканал) сведения из другого города или страны (фотокорреспондент, военный корреспондент, иностранный корреспондент, специальный корреспондент, собственный корреспондент).
 Корреспондент (журнал) — украинский еженедельный общественно-политический журнал. С 2002 года выходит на русском языке.

См. также 

 Специальный корреспондент (программа) — название цикла телепередач, выходящих на телеканале «Россия» с сентября 2002 года.
 Член-корреспондент — почётное звание, даваемое иногородним учёным, состоящим в научных связях с академией.
 Банк-корреспондент — банк, в котором открывается корреспондентский счёт другого банка (см.: Расчётные операции банков).
 Корреспондентский счёт — счёт, открываемый кредитной организации (банку) в подразделении центрального банка или в иной кредитной организации.
 Репортёр — сотрудник СМИ, который иногда работает в кадре (ТВ) или эфире (радио) и за кадром — в печатных изданиях (чаще всего в газетах) и/или интернет-изданиях.
 Фотограф-корреспондент (Фотокор) — человек, доставляющий в средства массовой информации (СМИ) фотографии и сведения из другого города или страны о происходящем, совмещающий функции фотографа и корреспондента.
 Корреспонденция (значения)

Примечания